Waller kan syfta på:

 Waller – ett efternamn samt personer med namnet
 Waller & Bengtsson – ett svenskt cigarrmärke

Geografi
 Waller, Texas – en ort i Harris County, och Waller County
 Waller County – ett administrativt område i delstaten Texas
 Bahía Waller – en vik i Chile

Se även
 Waller Lake – flera
 Mount Waller – flera